

Persone

Alan Silvestri – compositore statunitense
Alberto Silvestri – sceneggiatore e autore televisivo italiano
Armando Silvestri – scrittore e giornalista italiano
Arturo Silvestri – calciatore ed allenatore italiano
Augusto Silvestri – violinista, direttore d'orchestra e docente italiano
Carlo Silvestri – giornalista italiano
Constantin Silvestri – direttore d'orchestra e compositore rumeno
Cristian Silvestri – calciatore italiano
Daniele Silvestri – cantautore italiano, figlio di Alberto
Dante Silvestri – calciatore italiano
Davide Silvestri – attore italiano
Davide Silvestri – ciclista italiano
Elia Silvestri – ciclocrossista e mountain biker italiano
Enrico Silvestri – sciatore di pattuglia militare italiano
Euclide Silvestri – ingegnere, docente e politico italiano
Fernando Silvestri – generale e aviatore italiano
Filippo Silvestri – entomologo italiano
Franco Silvestri – musicista italiano
Gaetano Silvestri – costituzionalista italiano, giudice della Corte costituzionale
Gianni Silvestri – scenografo italiano
Gianpaolo Silvestri – politico, giornalista e attivista LGBT italiano
Giovanni Silvestri – editore italiano
Giovanni Silvestri – industriale italiano
Giuliano Silvestri – politico italiano
Giulio Silvestri – politico italiano
Giuseppe Silvestri – mandolinista e compositore italiano
Jacopo Silvestri – crittografo italiano
Luigi Silvestri – ex calciatore italiano
Marc Silvestri – fumettista ed editore statunitense
Marcella Silvestri – doppiatrice, comica e attrice italiana
Marco Silvestri – calciatore italiano 
Marina Silvestri – giornalista e scrittrice italiana
Mario Silvestri – ingegnere e scienziato italiano
Matteo Silvestri – ex calciatore italiano
Nicola Silvestri – calciatore italiano
Orazio Silvestri – geologo e vulcanologo italiano
Paolo Silvestri – calciatore italiano
Paolo Silvestri – ex sciatore freestyle italiano
Primo Silvestri – politico italiano
Rachele Silvestri – politica italiana
Renzo Silvestri – avvocato e politico italiano
Roberto Silvestri – giornalista e critico cinematografico italiano
Siro Silvestri – vescovo cattolico italiano
Stefano Silvestri, meglio noto col nome d'arte Steve Sylvester – cantante italiano
Tommaso Silvestri – presbitero e educatore italiano

Altro
Monti Silvestri – coni piroclastici dell'Etna, Italia
Piazza Silvestri – piazza di Bivagna, Italia

Pagine correlate 
 Francesco Silvestri
 Guido Silvestri